Route 9 steht für:
 Route 9 (Film), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1998
 Route 9 (Oman), Fernverkehrsstraße

Verkehrswege in Europa:
 Route 9 (Kosovo)
 Route nationale 9, Frankreich
 Nationale Fahrradroute 9 (Norwegen)

Verkehrswege in den Vereinigten Staaten:
 Alaska Route 9
 Delaware State Route 9
 Illinois State Route 9
 New Mexico State Route 9 
 Utah State Route 9

Siehe auch:
 Ruta 9